Het ATP-toernooi van Miami 1992 (met de officiële naam Lipton International Players Championships 1992) werd gespeeld van 9 tot en met 22 maart 1992. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Parkin in de Amerikaanse stad Key Biscayne.

In de enkelspel-finale wist de Amerikaan Michael Chang de Argentijn Alberto Mancini te verslaan. In de dubbelspelfinale waren de Amerikanen Ken Flach en Todd Witsken te sterk voor hun landgenoten Kent Kinnear en Sven Salumaa.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami